Raab (Opper-Oostenrijk), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk
Rába (Duits: Raab), een zijrivier van de Donau in Midden-Europa
Győr (Duits: Raab), een stad in Hongarije

Personen
Mr. Raab, de hoofdpersoon in de boeken en columns van de advocaat Max Moszkowicz sr.
Chris Raab, een Amerikaanse acteur
Stefan Raab, een Duitse zanger en presentator
Uwe Raab, een Duitse wielrenner